Командный чемпионат России по спидвею 2023 — тридцать первый розыгрыш турнира.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
Регламент не утверждён

Составы и статистика

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты

Первая лига

Составы

Результаты

Примечания 

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею
Чемпионаты России в 2023 году